Marco Frisina